Franse gemeenten:
 Allez-et-Cazeneuve, gemeente in het departement Lot-et-Garonne
 Cazeneuve (Gers), gemeente in het departement Gers
 Cazeneuve-Montaut, gemeente in het departement Haute-Garonne

Franse personen:
 André Cazeneuve, militair
 Bernard Cazeneuve, politicus